Berea o Beroea hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Lugares 
En Lesoto:
 Distrito de Berea

En Sudáfrica: 
 Berea, Durban
 Berea, Gauteng

En Estados Unidos
 Berea, Kentucky
 Berea, North Carolina
 Berea, Ohio
 Berea, South Carolina
 Berea, West Virginia

Importancia histórica 
 Berea, Beroea o Véria (en griego moderno), Grecia.
 Beroeia (Siria) hoy Aleppo